Schwenningen (Donau), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren, en maakt deel uit van het district Dillingen a.d.Donau
 Schwenningen (Heuberg), een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg, en maakt deel uit van het district Sigmaringen